«Как приручить зомби» (, ) — полнометражный мультфильм 2012 года. Премьера в мире состоялась 10 января 2012 года.

Сюжет 
Дикси трудно переживает развод родителей. Она отгородилась от всего мира, а мрачность у неё стала образом жизни, за что дети в школе начинают дразнить её "Зомби". После очередной злой шутки она убегает в лес, мечтая умереть.

Проснувшись, Дикси обнаруживает себя в могиле на одном из кладбищ и ставшей зомби. Испугавшись своего нового состояния, она сбегает с кладбища, за пределами которого её чуть не поймало "нечто", похожее на огромных волков. С кладбища она слышит зов другого зомби - Исиды, что была мумией. Она объяснила Дикси, что это святое кладбище и путь темным ангелам - прислужникам злой колдуньи Небулосы, запрещен. Тёмные ангелы ловят всех зомби и приводят их Небулосе. Позже появляется ещё один зомби - Пирошка, девочка из средневековья с большой рыжей шевелюрой и топором в голове. Они рассказывают ей легенду о том, что вернуться в мир живых может помочь азот, что есть у новоприбывшего зомби, коим являлась Дикси. Исида предлагет отправиться на поиски зомби-бродяги - Купороса, который знает всё и он может помочь. Пирошка отрицает это и пытается отобрать у Дикси азот, говоря, что она не знает как им пользоваться, но ничего не вышло и она в гневе уходит от них.

Дикси и Исида отправились на поиски Купороса. По пути, на одной из ферм на них нападает пугало, что пыталось их поджечь. Они спаслись и взяли в плен то самое пугало, которое на самом деле было ещё одним зомби - Жмурик, зомби-пират, замаскировавшийся, чтобы его не поймали темные ангелы. Он объяснился, говоря, что он посчитал их прислужниками Небулосы. Дикси сказала, что он должен пойти с ними, но Исида против этого. Жмурик узнал, что они ищут Купороса и сказал, что они идут в неправильном направлении и попросил развязать его, пообещав, что отведет их к нему. Путь они продолжили втроём, на лодке Жмурика. Между Дикси и Жмуриком возникла взаимная симпатия. Прикарнув на ночь на кладбище у моностыря, Дискси и Жмурик начали разговаривать и выяснили, что у них одна общая проблема - на счет родителей. Дикси рассказала о разводе своих родителей, а Жмурик о том, что родители его и вовсе бросили. Дикси сказала, что не бросит его, при этом, поцеловав. На следующее утро выяснилось, что Жмурик пропал, и азот Дикси тоже. Дикси убегает в лес, чтобы найти Купороса самой, при этом поссорившись с Исидой, где там же падает в пропасть. В отчаянии, Исида блуждает по лесу и по случайности натыкается на Жмурика, что кого-то ждал. Исида начала обвинять его, называть его предателем, но тот всё отрицал и пытался объясниться, почему он это сделал. Спрятавшись в пещере, на назначенное место встречи приходят темные ангелы, уходя оттуда с Жмуриком. По ошибке, приняв Исиду за Дикси, они забирают её. Жмурик отдает азот Пирошке, которая тоже была шпионкой Небулосы, говоря, что она сама может его отдать ей, за что Пирошка пытается поцеловать его. Небулоса спрашивает, где Дикси, на что он отвечает, что она сбежала и о ней не за чем беспокоиться. Но тут то приходят темные ангелы с оповещением, что поймали новоприбывшую. Но Жмурик не знал, что это была Исида, и пытется спасти её от смерти.

Лёжа в пропасти, разваленной на части, Дикси смирилась с этим. Неожиданно, на неё натыкется зомби-хиппи на мотоцикле, что и был Купоросом.Он забирает её, чтобы вернуть её в обычное состояние, т.е собрав её, рассказв при этом о планах Небулосы, и о том, что она хочет воспользоваться азотом, для того, чтобы уничтожить мир своей армией мертвых, открыв портал в мир живых. Предотвратить все это нужно до рассвета. Купорос отвозит её в парк развлечений, где она тут же спрашивает, что ей делть дальше, на что он ответил, что она разбреться во всем сама. По случайности, в комнате зеркал, она находит тайный проход в убежище Небулосы. Оказавшись там, Дикси наблюдает за тем, как Пирошка из-за ревности к Дикси, в гневе пытается разрубить Жмурика топором, спрашивая почему он пытался её спасти, на что он ответил, что влюблен в неё. Услышав это, Пирошка окончательно решила, что убьет Жмурика, но её остановила Дикси, что слушала всю речь со стороны. Пирошка попыталась убить её, но споткнулась и упала в фонтам с водой, а вода - убивает зомби. Жмурик начал извиняться перед Дикси, за что получил пощечину, а после поцелуй. Вместе они находят азот и Жмурик просит её уходить от сюда, но без Исиды она не уйдет, и они находят её в руках у Небулосы, и та требует азот взамен на Исиду. Дикси соглашается, но рассвет приближался и портал открылся. Жмурик и Исида прыгнули в него, отправившись в своё время.

Дикси очнулась в том самом лесу, в котором умерла от упавшего на неё дерево. Её проблемы не исчезли, но она теперь иначе на них смотрит. Она узнала, что Исида и Жмурик изменили свою жизнь, и она у них сложилась гораздо лучше.

Ссылки 
 Официальный сайт мультфильма 
 Мультфильм на сайте cine25.com 
 

Полнометражные мультфильмы Испании
Мультфильмы о зомби
Фильмы Испании 2012 года
Мультфильмы 2012 года
Мультфильмы в жанре мистика